Underdog – termine usato per una persona o un gruppo che partecipa a una competizione sportiva e che è reputato come scontato perdente
 Ughetto - Cane perfetto (Underdog) – serie televisiva d'animazione degli anni sessanta e settanta
 Underdog - Storia di un vero supereroe (Underdog) – film del 2007

Musica 
 Underdog – singolo del 2009 dei Kasabian
Underdog – singolo del 2020 di Alicia Keys
 Underdog – EP del 2010 degli You Me at Six
 Underdog – singolo del 2010 degli You Me at Six
 Underdog – singolo del 2012 degli Imagine Dragons contenuto nell'album Night Vision
 Underdog – singolo del 2013 di Ida contenuto nell'album Seize the Day